Фала:
 Фала — большая деревянная осадная башня.
 Фала — африканский народ.
 FALA — военное крыло ангольского движения УНИТА.